19-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 141,3 километра состоялась 18 сентября 1952 года. Победу одержал французский велогонщик Луисон Бобе.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1952 на FirstCycling
 
 
  

1952 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1952 году
Сентябрь 1952 года